

Tabella riassuntiva

Risultati

Andata

Ritorno

Spareggio

Note

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1972